

Calcio 
 Superliga 2006-2007 – campionato di calcio, in Serbia
 Superliga 2006-2007 – campionato di calcio, in Slovacchia

Calcio a 5 
 Superliga 2006-2007 - campionato di calcio a 5 in Russia

Pallavolo 
 Superliga 2006-2007 – Torneo di pallavolo femminile, in Brasile